Hospital Eva Perón puede hacer referencia:
 al Hospital Escuela Eva Perón, en Granadero Baigorria, Argentina; o
 al Hospital Municipal Eva Perón (Merlo) en Merlo, Argentina.